Veja, revista brasileira
 Sparisoma cretense, peixe chamado popularmente de veja [é]
 Veja (produto de limpeza), produto de limpeza comercializado no Brasil

Desambiguação